Silence kan syfta på:
 Silence Records – ett svenskt skivbolag
 Silence (Sonata Arctica) – ett album av Sonata Arctica
 Silence (A.C.T) – ett album av A.C.T